Гесснер () и Геснер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гесснер, Губерт (1871—1943) — австрийский архитектор.
 Геснер, Зен (род. 1970) — американский актёр.
 Геснер, Иоганн Матиас (1691—1761) — немецкий филолог.
 Геснер, Конрад (1516—1565) — швейцарский учёный-энциклопедист.
 Геснер, Саломон (1559—1605) — немецкий теолог.
 Гесснер, Соломон (1730—1788) — швейцарский поэт, художник и график. Один из крупнейших мастеров европейского рококо.

Двойные фамилии
 Гесснер-Бюрер, Сельма (1916—1974) — швейцарская писательница, коммунистка, антифашист, советский разведчик, член разведывательной сети Красная капелла.

См. также 
 Гёсснер, Мириам (род. 1990) — немецкая биатлонистка и лыжница, серебряная призёрка Олимпийских игр 2010 года
 Госснер, Иоганн Евангелиста (1773—1858) — немецкий религиозный писатель, проповедник и миссионер